Вучак може бити:

 Вучак (Смедерево) – насеље града Смедерева, Србија
 ФК Вучак – фудбалски клуб у истоименом насељу
 Вучак (Крушевац) – насеље града Крушевца, Србија
 Вучак (Ивањица) – насеље у општини Ивањица, Србија
 Вучак (Глоговац) – насеље у општини Глоговац, Косово и Метохија, Србија
 Вучак (Доња Стубица) – насеље града Доње Стубице, Хрватска